Бе́рендт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Берендт, Вольфганг (род. 1936) — немецкий боксёр, олимпийский чемпион 1956 года.
 Берендт, Уве (1952—1981) — немецкий неонацист и антисемит.
 Берендт, Ютта (род. 1960) — немецкая гребчиха, олимпийская чемпионка 1988 года.
 Берендт, Ян (род. 1967) — немецкий саночник, олимпийский чемпион 1992 и 1998 годов.